Pablo García
 Pablo García Leon (1946) kubai kosárlabdázó, olimpikon
 Pablo García Muñoz (1967) spanyol szánkós, olimpikon

hasonló nevűek
 Pablo Gabriel García (1977) uruguayi válogatott labdarúgó
 Juan Pablo García (1981) mexikói válogatott labdarúgó („Loquito”)